Брени:
 Брени —  деревня в Псковской области, в Островском районе
 Брени — коммуна во Франции, в регионе Пикардия.

См. также 
 Брене (значения)